Benedetto Accolti el vell (1415-1466), jurista i historiador
 Benedetto Accolti el jove (1497-1549), cardenal